Knote ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Knote (* 1962), deutscher Musikproduzent
 Gustav Knote (1874–1939), deutscher Kommerzienrat
 Heinrich Knote (1870–1953), deutscher Kammersänger

Knote stand für
 „Genosse“, siehe Knoten (Handwerker)

Siehe auch:
 Knothe